IPA, Ipa och ipa kan syfta på
 IPA – en engelsk och en amerikansk öltyp, se India Pale Ale
 IPA – EU:s sätt att förbereda kandidatländer inför deras kommande medlemskap, Instrument for Pre-accession Assistance, se föranslutningsstöd 
 IPA – ett alfabet för fonetisk skrift, International Phonetic Alphabet, se internationella fonetiska alfabetet
 IPA – en organisation för främjandet av forskning kring fonetik och relaterade områden, se International Phonetic Association
 IPA – en amerikansk fototävling, se International Photography Awards
 IPA – en psykoanalytisk förening grundad 1910 av Sigmund Freud, se International Psychoanalytical Association
 IPA – den enklaste sekundära alkoholen, se isopropanol
 Ipa (spindelsläkte) – ett släkte av spindlar
 IPA - International Police Association